

Accezione comune
Zappa – attrezzo agricolo manuale, utilizzato per smuovere il terreno
Zappa – antica unità di misura per la portata idrica

Persone
 Zappa – cognome italiano
Dweezil Zappa (1969) – chitarrista statunitense, figlio di Frank Zappa
Francesco Zappa (1717-1803) – compositore e violoncellista italiano
Franco Zappa (1922-2003) – politico italiano
Frank Zappa (1940-1993) – compositore e musicista statunitense
Gabriele Zappa  (1999) – calciatore italiano
Gianpietro Zappa (1956-2005) – calciatore svizzero, di ruolo difensore
Gino Zappa (1879-1960) – economista italiano
Giorgio Zappa (1945) – dirigente pubblico e privato italiano 
Giovanni Zappa (1884-1923) – astronomo italiano
Guido Zappa (1915-2015) – matematico italiano
Luisa Zappa – scrittrice, moglie del cantautore Angelo Branduardi
Moon Unit Zappa (1967) – attrice e musicista statunitense, figlia di Frank Zappa
Paolo Zappa (1899-1957) – giornalista e scrittore italiano
Patrizia Zappa Mulas (1956) – attrice teatrale e scrittrice italiana
Riccardo Zappa (1951) – chitarrista italiano

Altro
16745 Zappa – asteroide della fascia principale
3834 Zappafrank – asteroide della fascia principale
Zappa – in araldica simbolo di agricoltura e investigazione
Zappa – demo autoprodotto del cantautore italiano Caparezza
Zappa – motore scacchistico, campione del mondo nel 2005